Wiszegrad – miasto nad Driną w Bośni i Hercegowinie 
 Wiszegrad (szczyt) – najwyższy szczyt gór Sakar w Bułgarii

Zobacz też Wyszegrad.